Doma o derivados puede referirse a :

Domesticación, entrenamiento 
 Domesticación, proceso por el cual una población de una determinada especie pierde, adquiere o desarrolla, nuevos caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento, resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano.

Deportes ecuestres 
 Doma de equinos, conjunto de técnicas que posibilitan que un ejemplar equino  pase de ser un animal indómito y arisco, a permitir que un ser humano lo monte y lo guíe.
 Doma clásica o adiestramiento (en francés e inglés: dressage), una disciplina olímpica y una de las especialidades de la equitación.
 Doma vaquera, especialidad de la equitación que tiene su origen en el trabajo cotidiano de los vaqueros andaluces.
 Jineteada gaucha, deporte ecuestre característico y tradicional de algunos países sudamericanos.

Botánica 
 Snónimo del género Hyphaene.

Medios de comunicación 
 TV Doma, canal de televisión eslovaco de la empresa Central European Media.

Siglas 
 Ley de Defensa del Matrimonio o DOMA, por sus siglas en inglés.